Сергей Сергеевич Ломанов (2 июня 1980, Красноярск, РСФСР, СССР) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2002). Сын игрока сборной СССР по хоккею с мячом и красноярского «Енисея» Сергея Ивановича Ломанова.

Биография 
Хоккеем занимается с 5 лет. Начинал играть в 1987 году в детской школе «Енисея», затем школе «Сириус» (Упсала, Швеция) 1989—1995.

Выступал за команды: «Енисей» (Красноярск) (1997—2005, 2008—2016, с 2017 по н.в.), «Динамо» (Москва, 2005—2008), «Венерсборг» (Швеция, 2016-2017).

В сборной России с 1998.

Женат. Двое детей: дочь Катерина, сын Александр.

Достижения 
Клубные
 Чемпион России (8): 2001, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2021. 
 Серебряный призёр чемпионата России (4): 1999, 2000, 2003, 2018. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2010, 2012, 2013. 
 Обладатель Кубка России (4): 1998, 1999, 2005 (осень), 2006. 
 Обладатель Суперкубка России (2): 2016, 2017 (декабрь). 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2): 2001, 2006.
 Обладатель Кубка мира (4): 2006, 2007, 2011, 2015. 
 Обладатель «Champions Cup» (1): 2006. 
 Обладатель «Entos Cup»: 2004. 
 Обладатель «Katrineholm Cup»: 2003. 

В составе сборной

 Чемпион мира (10): 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
 Серебряный призёр чемпионата мира (5): 2003, 2005, 2009, 2010, 2012;
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1): 2004;
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (4): 2000, 2008, 2010, 2012;
 Чемпион мира среди юношей: 1995, 1997.
 Чемпион мира среди юниоров: 1998.

Личные рекорды и достижения

 Самый результативный хоккеист за всю историю чемпионатов СССР, СНГ и России — 1195 мячей (на 01.04.2021);
 Лучший бомбардир за всю историю команды «Енисей» в чемпионатах страны — 556 игр, 1032 мячей (на 01.04.2021);
 Обладатель клубного («Енисей») рекорда результативности за один сезон в ЧР (73 мяча, 2010);
 Лучший бомбардир чемпионата России — 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2012;
 Лучший бомбардир (а также лучший игрок) чемпионата мира среди юношей — 1997.
 Лучший нападающий чемпионата России (9) — 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;
 Лучший нападающий чемпионата мира — 2001, 2006, 2007, 2011, 2012;
 Лучший полузащитник чемпионата мира — 2014;
 Лучший игрок чемпионата мира — 2012, 2013, 2015;
 Лучший нападающий Международного турнира на призы Правительства России — 2008, 2010, 2012;
 Входил в символическую сборную по итогам Кубка мира — 1998, 2006, 2007;
 Входил (20) в список 22 лучших игроков сезона по итогам чемпионата России (как нападающий): 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019;
 Участник матча звезд хоккея «Запад» — «Восток» в 2005.
 Трижды (2013, 2014 и 2015) признавался «Самым ценным игроком чемпионата России» по мнению главных тренеров и капитанов команд Суперлиги (по результатам опроса журнала «Русский хоккей»).

Государственные награды 
 2014 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
 2007 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

На начало сезона 2021/2022 забивал мячи в ворота 28 команд 

  1.Сибсельмаш          = 96 мячей 14-15.Мурман         = 40 
  2.Кузбасс             = 83       16-17.Маяк           = 39
  3-4.Уральский трубник = 77       16-17.СКА-Свердловск = 39
  3-4.Родина            = 77       18.Строитель С       = 36 
  5.СКА-Нефтяник        = 72       19.Юность Ом         = 35
  6.Байкал-Энергия      = 69       20.Металлург Бр      = 24
  7-8.Ак Барс-Казань    = 68       21.Локомотив Ор      = 19
  7-8.Волга             = 68       22.Север             = 10
  9.Водник              = 64       23.Енисей            =  8
 10.Зоркий              = 56       24.Шахтёр Л-К        =  7
 11-12.Саяны            = 51       25.Лесохимик         =  6
 11-12.Динамо М         = 51       26-27.Заря Н         =  5
 13.Старт               = 46       26-27.Агрохим        =  5
 14-15.СКА-Забайкалец   = 40       28.ХК Боровичи       =  4

На начало сезона 2021/2022 количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 154 играх 
по 2 мяча забивал в 165 играх  
по 3 мяча забивал в 114 играх  
по 4 мяча забивал в 52 играх  
по 5 мячей забивал в 19 играх 
по 6 мячей забивал в 7 играх 
по 7 мячей забивал в 1 игре 
по 8 мячей забивал в 1 игре 
по 9 мячей забивал в 1 игре 
Свои 1195 мячей забил в 514 играх, в 124 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом
 Профиль на сайте ХК Енисей

Игроки сборной России по хоккею с мячом
Хоккеисты с мячом России
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Венерсборг»